Potočani ist der Name mehrerer Dörfer:

In Bosnien und Herzegowina:

 Potočani (Bugojno), Dorf in der Gemeinde Bugojno
 Potočani (Doboj), Dorf in der Gemeinde Doboj
 Potočani (Livno), Dorf in der Gemeinde Livno
 Potočani (Novi Travnik), Dorf in der Gemeinde Novi Travnik
 Potočani (Odžak), Dorf in der Gemeinde Odžak
 Potočani (Prnjavor), Dorf in der Gemeinde Prnjavor
 Potočani (Tešanj), Dorf in der Gemeinde Tešanj
 Potočani (Zvornik), Dorf in der Gemeinde Zvornik

In Kroatien:

 Potočani (Đulovac), Dorf in der Gemeinde Đulovac
 Potočani (Velika), Dorf in der Gemeinde Velika

Siehe auch:
 Massaker von Potočani